Kendall County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Kendall County, Illinois 
 Kendall County, Texas